Hus steht für:

 Haus in der plattdeutschen, dänischen, norwegischen, schwedischen und der alemannischen Sprache
 Burg Hus, Ruine in Tschechien
 (1840) Hus, ein nach Jan Hus benannter Asteroid
 eine Variante des Mancala-Spiels, ähnlich wie Bao
 sorbischer Name von Maust, einem Ort der Gemeinde Teichland in Brandenburg
 Hus (Berg), 2285 m, Berg im Kanton St. Gallen

Hus ist der Familienname folgender Personen:
 Adélaïde-Louise-Pauline Hus (1734–1805), französische Schauspielerin und Kurtisane
 Berendt Hus (1610–1676), deutscher Orgelbauer
 Ihor Hus (* 1982), ukrainischer Politiker
 Jan Hus (um 1369 bis 1415), tschechischer Theologe und Reformator
und der Künstlername von
 J Hus (Momodou Jallow; * 1996), britischer Rapper

hus steht für:
 Huastekisch (ISO-639-3-Code), indigene Sprache der Huaxteken in Mexiko

HUS steht für:
 Hämolytisch-urämisches Syndrom, eine seltene Erkrankung der Blutgefäße, die vor allem nach Infektionen mit speziellen Darmbakterien auftritt
 Heeresunteroffizierschulen I–III der Bundeswehr, Vorgänger der heutigen Unteroffizierschule des Heeres
 Heimat- und Sachkunde als Unterrichtsfach
 Hospital District of Helsinki and Uusima (darin u. a. Helsinki University Hospital)
 Hessische Uhrmacherschule
 Hinweise für umsetzbare Stauwarnanlagen, Bestandteil des technischen Regelwerkes für das Straßenwesen in Deutschland
 Hughes (Alaska), Flughafen in Alaska nach dem IATA-Code
 Humboldtschule (Bad Homburg)
 Husum in der Fischereinummer von Fischerbooten

HUS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Husum (auslaufend)

Siehe auch:
 Huss
 Huß
 Hues

 HUS-Epidemie 2011
 Hus-Museum Konstanz

Abkürzung